Parthina är ett släkte av nattsländor. Parthina ingår i familjen böjrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Böjrörsnattsländor
Parthina